

Chimica 
 Gomma – materiale di utilizzo vario
 Gomma – termine usato come sinonimo di pneumatico
 Gomma per cancellare – strumento di cancelleria

Nell'industria alimentare
Gomma da masticare, prodotto dolciario
Gomma adragante, polisaccaride ricavato dallAstragalusGomma arabica, eccipiente alimentare
Gomma di guar, addensante alimentare
Gomma di xantano, additivo alimentare

 Musica 
 Gomma – album dei Cugini del 1982
 Gomma''''' – brano musicale del 2000 dei Baustelle, ripubblicato nel 2010 come singolo

Pagine correlate 
Gum

Altri progetti